Dette er en liste over byer på Niue i det sydvestlige Stillehav. Niue er opdelt i 14 landsbyer (kommuner). Hovedstaden, Alofi, består af Alofi nord og Alofi syd. Hver landsby har et landsbysråd, der vælger sin egen formand. Landsbyerne er på samme tid valgkredse. Hver landsby sender en repræsentant til Niues parlamentet.

Tabellen viser landsbyerne med indbyggertal og areal. Disse er de administrative underopdelinger af Niue. Nogle af dem omfatter mindre bebyggelser og landsbyer.

Sammen fungerer landsbyerne Alofi nord og Alofi syd som Niues hovedstad, Alofi (indb. 614). I nedenstående tabel, er landsbyerne, anført i urets rækkefølge.

Referencer 

Niues geografi
Niue